The Music Machine (band), een Amerikaanse rockband uit de jaren 60
 The Music Machine (1979), een film uit 1979 
 Music Machine (albumreeks), een kinderenserie voor muziekalbums: 
 Music Machine (Candle)
Music Machine II
Music Machine III
Music Machine Club Fun Album
 Music Machine (1991), een film, gebaseerd op deze albums
 Music Machine (Melody Club), een studioalbum van Melody Club
 Music Machine (Erik Norlander), een studioalbum van Erik Norlander